Das Wuxi Classic 2011 war ein Snookerturnier, das vom 7. bis 10. Juli 2011 in Wuxi ausgetragen wurde. Es war ein Einladungsturnier im Rahmen der Main Tour der Snooker-Saison 2011/12.

Titelverteidiger war der Engländer Shaun Murphy, Sieger wurde sein Landsmann Mark Selby.

Ergebnisse

Finale

Century-Breaks

Weblinks 
  (auf worldsnooker.com)
 Ergebnisse (auf snooker.org)
 Ergebnisse (auf cuetracker.net)

2011
Snookerveranstaltung 2011